Příjmení Mazáč nosí více významných osobností:

 Antonín Mazáč (* 1979) – český spisovatel
 Jaroslav Mazáč (1934–2006) – český básník
 Leopold Mazáč (1902–1997) – český pedagog
 Tomáš Mazáč (1962–2017) – český básník a novinář